Breiter ist der Familienname folgender Personen:

 Christian August Breiter (1776–1840), deutscher Gärtner und Botaniker
 Fritz Breiter (* 1939), Schweizer Maler, Zeichner und Objektkünstler
 Herbert Breiter (1927–1999), österreichischer Maler und Lithograf
 Horst Breiter (1935–2012), deutscher Radio- und Synchronsprecher
 Robert Breiter (1909–1985), Schweizer Eishockeyspieler 
 Theodor Breiter (1824–1908), deutscher Lehrer und Gymnasialdirektor, hannoverscher Provinzialschulrat, Autor und Herausgeber